Министр здравоохранения и социальных служб США () — глава министерства здравоохранения и социальных служб США. Входит в Кабинет президента США.

В 1979 году министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения было переименовано в министерство здравоохранения и социальных служб, а образовательные функции были переданы в новое ведомство — Министерство образования США. Патрисия Роберт Харрис возглавляла министерство до и после переименования.

Кандидатуры на должность министра направляются в «Комитет Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий» и «Комитет Сената США по финансам», который обладает юрисдикцией в бесплатной медицинской помощи и медпомощи, прежде чем кандидатуру рассмотрит Сенат США

С 10 февраля до 29 сентября 2017 года должность министра здравоохранения занимал Томас Эдмундс Прайс.

Обязанности 
Обязанности министра вращаются вокруг человеческих условий и проблем в США. Это включает в себя консультирование президентом на вопросы здоровья, социального обеспечения и программы гарантированного дохода. Он стремится управлять отделом здравоохранения и социальных служб для выполнения утверждённых программ и ознакомления общественности из объективного департамента.

После атак 11 сентября уникальное значение обрела Война против терроризма.

Министры здравоохранения, образования и благосостояния

Министры здравоохранения и социальных служб

Примечания

Ссылки 
 United States Department of Health and Human Services Official Website
 Department Of Health And Human Services Meeting Notices and Rule Changes from The Federal Register RSS Feed

здравоохранение

Государственное устройство США